

Patronymes 

 Attilio Prevost (1890-1954), photographe italien ;
 Clifford Prevost Grayson (1857-1951), peintre américain ;
 George Prevost (1767-1816), gouverneur du Canada ;
 Jean-Baptiste Prevost de Sansac de Traversay (1754-1831), amiral français, ministre de la Marine de Russie ;
 Jean-Louis Prevost (1790-1850), médecin et biologiste suisse ;
 Jean-Louis Prévost (1838-1927), neurologue et physiologiste suisse ;
 Marie Prevost (1896-1937), actrice canadienne du cinéma américain ;
 Pierre Prevost (1751-1839), philosophe et physicien suisse ;
 Victor Prevost (1820-1881), photographe franco-américain ;
 Virginie Prevost (1971-), historienne belge
 Xavier Prevost (1938-), général français.

Autres 
 Prevost Car, constructeur d'autocars québécois.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand